Шелепень — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шелепень, Александр Кириллович (1918—1964) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шелепень, Полина Сергеевна (род. 1995) — российская и израильская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании.